Cove Knob bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Cove Knob (Lincoln County, West Virginia)	
 Cove Knob (Pendleton County, West Virginia)